Гонци или Гонзи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гонзи, Лоренс (род. 1953) — мальтийский государственный и политический деятель.
 Гонци, Юрий (род. 1994) — российский футболист.

Двойные фамилии 
 Спитери-Гонци, Эрнест (род. 1955) — мальтийский футболист.